Kalinga (provincie), een provincie van de Filipijnen
Kalinga (India), de oude naam voor een gebied in India (ruwweg de huidige staat Odisha)
Kalinga (volk), een volk op de Filipijnen
Kalinga (dier), een geslacht van slakken